Куракин, Александр Борисович:
 Куракин, Александр Борисович (1697—1749) — российский государственный деятель, дипломат, сенатор.
 Куракин, Александр Борисович (1752—1818) — российский государственный деятель и дипломат.
 Куракин, Александр Борисович (1813—1870) — генерал-майор, участник подавления Польского восстания 1830—1831.
 Куракин, Александр Борисович (1875—1941) — депутат II Государственной думы от фракции октябристов.